Kupka peut désigner : 
 František Kupka (1871-1957), peintre tchèque,
 Karel Kupka (1918-1993), collectionneur français de peintures aborigènes,